Куросава е японска име или фамилия, което носят:

 Акира Куросава – японски режисьор
 Киоши Куросава – японски режисьор на филми на ужасите
 Аи Куросава – модел и порно-звезда